УМО — аббревиатура, может означать:
 УМО — уровень мёртвого объёма
 УМО — учебно-методическое объединение
 УМО — углублённый медицинский осмотр
 УМО — условное математическое ожидание

Примечания